Туменас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Туменас, Антанас (1880—1946) — литовский политик и юрист, премьер-министр Литвы (1924—1925).
 Туменас, Раймондас (род. 1958) ― литовский предприниматель.